The Deal est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Deal (The Deal), téléfilm réalisé en 2003 par Stephen Frears
 Le Deal, film réalisé en 2005 par Harvey Kahn
 Le Deal, film réalisé en 2007 par Jean-Pierre Mocky
 Le Deal, film réalisé en 2008 par Steven Schachter

Voir aussi